Monte Compatri è un comune della provincia di Roma

Altro 
 Montecompatri Colonna è un vino bianco DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Roma

Ferrovie 
 Monte Compatri-Pantano è il nome della stazione capolinea sud della futura Linea C della Metropolitana di Roma